Гардінґ (округ, Нью-Мексико)
 Гардінґ (округ, Південна Дакота)